Parodia – imitazione di uno stile letterario, musicale o artistico destinata a essere riconosciuta come tale o imitazione caricaturale di un quantomeno noto personaggio esistente o fittizio
 Parodia – in botanica,  genere di piante della famiglia delle Cactaceae
 Parodia – in musica, motivo o brano che ha subito delle modifiche nelle note e/o nei testi

Altri progetti